Wes steht für:
 Wes (Band), ein französisch-kamerunisches Musikduo
 Wes (Stamm), ein mittelalterliches finno-ugrisches Volk 
 Wes (Vorname), Personen mit diesem männlichen Vornamen

Wes ist der Name folgender geographischer Objekte: 
 Wes (Planken), Exklave der Gemeinde Planken, Liechtenstein
 Vesce (Vroutek) (Wes), Ortsteil von Vroutek, Tschechien

Wes ist:
 in der Grammatik (meist in lyrischem Kontext) eine Kurzform des Interrogativpronomens wessen

Wes ist der Künstlername von:
 Sheck Wes (Khadimou Rassoul Cheikh Fall; * 1998), US-amerikanischer Rapper

WES steht für:
 Waffenerwerbsschein, Erlaubnis zum Erwerb einer Feuerwaffe im Waffengesetz (Schweiz)
 Western Equatoria State bzw. den Bundesstaat Western Equatoria im Südsudan
 Windows Embedded Standard
 Lawrence Experiment Station, USA

WES als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Wesel

wes steht für:
 Kamtok (ISO-639-3-Code), Kreolsprache im Kamerun

Siehe auch:
 Wess

Abkürzung